Chinon bezeichnet:

eine französische Stadt sowie das dazugehörige Weinbaugebiet, siehe Chinon, davon abgeleitet die Verwaltungsgebiete
Arrondissement Chinon
Kanton Chinon
den Trivialnamen der chemischen Verbindung Benzochinon
eine Stoffgruppe in der organischen Chemie, siehe Chinone
den Markennamen eines Kameraherstellers, siehe Chinon (Unternehmen)
ein Kernkraftwerk in Frankreich, siehe Kernkraftwerk Chinon
Luis de Borbón y Farnesio Kardinal und Erzbischofs von Toledo (1735–1754), später Graf von Chinchón